El Orden puede hacer referencia a:
 El Orden (1875-1878), periódico anarquista de Madrid, España.
 El Orden (1915-presente), periódico de Coronel Pringles, Argentina.
 El Orden (1927-1955), periódico de Santa Fe, Argentina.